Anton Baumstark ist der Name folgender Personen:

*Anton Baumstark senior (1800–1876), deutscher Philologe
Anton Baumstark junior (1872–1948), deutscher Orientalist und Liturgiewissenschaftler